Полы́нь ве́ничная, или Полынь мете́льчатая () — вид одно- или двулетних растений травянистых растений рода  семейства .

Распространение и экология 
Произрастает в Центральной и Восточной Европе, Египте, умеренном климате Азии. На территории России встречается повсеместно.

Растет как сорняк на открытых местах.

Ботаническое описание 
Стебли одиночные, реже по два — три, прямые, высотой 30—70 см, вначале опушённые, позднее голые, красновато-фиолетовые или бурые, сильно ветвистые.

Листья развитые, почти голые, дважды или трижды перисто-рассечённые на линейно-ланцетовидные сегменты; нижние листья черешковые, во время цветения опадающие; средние и верхние — сидячие, длиной до 4 см, с узко-линейными дольками.

Цветки трубчатые. Корзинки мелкие, длиной 1,5—2 мм, широкояйцевидные, отклонённые, собраны в односторонние кисти, образующие пирамидальную метёлку.

Плод — семянка.

Цветёт в июле—августе. Плоды созревают в ноябре.

Химический состав 
В надземной части содержатся эфирное масло, следы алкалоидов, дубильные и горькие вещества, смолы, органические кислоты, лактон скопарон; в семенах — 4,4 % жирного масла.

Надземные части с цветущими или плодоносящими корзинками содержат 0,22—1,0 % эфирного масла. К времени плодоношения количество масла увеличивается.

В состав эфирного масла входят пинен, мирицен, альдегиды, кетоны, фенолы, апиол.

Хозяйственное значение и применение 
Эфирное масло почти не растворяется в спирте, что ограничивает его применение в промышленности. Тем не менее оно пригодно для отдушки туалетных мыл и изготовления помад. При сушке растения теряется до 40 % масла.

Сухое растение используют как пряность, в виноделии и ликёро-водочной промышленности.

В прошлом из эфирного масла производили препарат «Артемизол», применявшийся при мочекаменной болезни.

Данные о поедаемости сельскохозяйственными животными противоречивы. Листья, молодые побеги, нежные части стебля, летом и осенью хорошо поедаются кроликами. В смеси с сорго даёт доброкачественный силос, который охотно поедается овцами.  Специально поставленные опыты по переваримости показали, что при кормлении зелёными растениями в фазе цветения питательная ценности этой полыни выше питательной ценности сена хорошего качества. В 100 кг корма содержится 77,7 кормовых единиц и 6,2 кг переваримого белка.

Из полыни метельчатой делают веники, метёлки.

В народной медицине надземную часть употребляли при аменорее, эпилепсии, как противоглистное, при ушибах.

Иногда используют в качестве декоративного растения.

Таксономия 
Полынь веничная входит в род  семейства  порядка

Примечания

Литература 

 
 
 
 

веничная
Лекарственные растения
Сорные растения
Флора Евразии
Пряности
Растения, впервые описанные в книге Descriptiones et Icones Plantarum Rariorum Hungariae
Источники эфирных масел
Растения, пригодные для силосования